Dog Town ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dog Town (Alabama)
 Dog Town (Kalifornien), Geisterstadt
 Dog Town (Maine)
 Dog Town (Pennsylvania)